Coluber pantherinus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Coluber pantherinus Schlegel, 1837 est un synonyme de Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820)
 Coluber pantherinus Daudin, 1803 est un synonyme de Pantherophis guttatus (Linnaeus, 1766)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae